Begić est un patronyme bosniaque composé de l'élément Beg, et du suffixe patronymique slave -ić (« fils du Beg »).

Il est porté notamment par :
 Aida Begić (née en 1976), réalisatrice bosnienne ;
 Edina Begić (née en 1992), joueuse bosnienne de volley-ball ;
 Mirza Begić (né en 1985), joueur de basket-ball slovène ;
  (née en 1982), athlète croate ;
  (1874–1946?), militaire croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque